Лу Лунь (; 739—799) — китайский поэт времен династии Тан. Его второе имя Юнь Янь (). Шесть стихотворений вошли в антологию Триста танских поэм.

Биография 
Предки Лунь Луня проживали в Яньцзине, — сейчас юго-запад Пекина. Родился в Юнцзи, провинция Шаньси. Из-за восстания Ань Лушаня не смог получить должность после сдачи государственного экзамена и получения степени цзиньши, вынужден был спасаться бегством и поселиться в Цзянси.

Творчество 
Совместно с Ли И поэт продолжал школу Лес на границе, ранними представителями которой была группа Поэты пограничной крепости (): Гао Ши, Цэнь Цань, Ван Чанлин, Ван Чжихуань, Цуй Хао и Ли Ци.

Горная гостиница

Все выше, все выше по горной дороге, пока наконец дошел.
Журчанье, журчанье ключа из ущелья здесь слышно со всех сторон.
Повеяло ветром, листва расшумелась, и где-то залаял пес…
Светящейся точкой одно строенье сквозь темень осенних туч!

Литература 
 Поэзия эпохи Тан. — : Художественная литература, 1987. — С. 258.

Китайские поэты